Béaruné ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Béaruné (* 1990), neukalodonischer Fußballspieler
 Goerges Béaruné (* 1989), neukaledonischer Fußballspieler